{{infobox animanga personaje serie
|serie = Bakuten shoot Beyblade
|nombre = Kai Hiwatari
|relevancia = Segundo Principal
|seiyu = Urara Takano
|doblador =  Laura mtz
             Gonzalo Fumero
}}

Kai Hiwatari(火渡カイ, Hiwatari Kai) es un personaje ficticio del manga y anime Bakuten shoot beyblade.
Es el capitán del equipo BBA (Bladebreakers en la versión americana); su bestia bit Suzaku (Dranzer en el doblaje) es una especie de dios Fénix en leyendas japonesas y del sur de China. También durante un tiempo llevó consigo a Black Dranzer, una versión oscura de Dranzer, que aparte de ser la Bestia Bit más poderosa de la serie tiene la habilidad de robar otras bestias y almacenarlas en una sola peonza, para luego usarlas Kai cuando quiera, incluso todas a la vez.

Características e historia 
Kai aparece al final del primer episodio del anime y en el primer tomo del manga. Al inicio era el capitán de los Blade Sharks, un grupo que aterrorizaba a los demás jugadores del lugar. Conoce a Takao Kinomiya (Tyson Granger en el doblaje estadounidense) cuando uno de sus secuaces, Carlos pierde contra éste. Vuelven a combatir pero queda en empate y una vez más se enfrenta con Kinomiya en el campeonato regional de Beyblade, en el cual Kai pierde, pero se convierte en el capitán del equipo BBA que, junto con Takao Kinomiya, Max Mizuhara y Rei Kon; representarán a Japón en el primer campeonato mundial de Beyblade. Al inicio rechaza a sus compañeros de equipo pero poco a poco los empieza a estimar.
Casi al final de la primera temporada traiciona a los Bladebreakers y se une al equipo ruso Demolition Boys e intenta robar las bestias sagradas de todos los participantes del torneo pero sus amigos lo hacen entrar en sí y decide regresar con ellos.
En la segunda temporada (Beyblade V-Force) él es más sociable que en la primera, incluso se le ve algunas veces sonriendo (cosa que en la primera temporada jamás hizo a excepción de los últimos capítulos).
En la tercera temporada (Beyblade G Revolution) vuelve a tener el comportamiento antisocial de la primera temporada, en esta, se muestra el combate que ansiaba tener con Takao Kinomiya en el cual pierde, pero lo acepta. También se muestra una batalla con un beyluchador de nombre Brooklyn en la cual gana, pero queda en una especie de "trance" por haber peleado de una manera muy cansada, en la cual uso todos su poder, también Dranzer se destruye pero en el último capítulo lo recupera y ayuda a Tyson en su batalla contra Brooklyn y posterior a esta se enfrenta a Tyson en una última batalla.

Kai tiene el cabello color azul cierlo o de la parte de enfrente y de la parte de atrás es de color azul marino (Algunos lo confunden por gris y negro por el cambio de la segunda y tercera temporada), sus ojos son de color rojizo (primera temporada). Pero en la segunda y la tercera son de color púrpura (se dice que usa lentes de contacto y por eso ese cambio). Lo más particular son sus 4 triángulos azul marino pintados en su cara (dos de un lado y dos del otro). 
En la primera temporada viste con una playera negra sin mangas, unos protectores del antebrazo rojos, pantalones azul oscuro y siempre trae su caratrerística bufanda blanca al cuello.
En V-Force cambia su vestuario. Ya no trae su bufanda pero si una playera sin mangas color azul violeta, pantalones grises y botas de montaña color café, además de su guantes de color violeta.
En G Revolution también cambia su forma de vestir. Vuelve a traer su larga bufanda blanca, pero esta vez con dos puntas, una playera morada con una chaqueta negra, pantalones morados, guantes sin dedos y zapatillas de tenis negras.
En la película (Beyblade: the movie) utiliza la misma ropa que en V-Force.

Curiosidades 
 Su bufanda tiene un peso increíble. Se demuestra en G Revolution cuando se despoja de ella y la tira al suelo, lo que provoca un agujero en éste.

 En un inicio, él no se ve realmente interesado en los Beyblade. Su abuelo (llamado Voltaire) lo obliga a jugar para obtener a las "bestias sagradas".

 Según la historia inicial manga, de pequeño jugaba beyblade con su padre lo que ocasionó problemas con uno de sus abuelos.

 Sabe hablar muchos idiomas, entre ellos el ruso, el español, el japonés, el chino, el inglés y algunos más (en el manga se hace presidente de su empresa).

 Los triángulos que se pinta en la cara son símbolo de rebeldía contra la sociedad.

 Es experto en artes marciales y habilidades de defensa (combates cuerpo a cuerpo y con armas).

 En el especial del manga 14 de Bakuten shoot beyblade tiene un hijo idéntico al llamado Gou.

 Llevó durante un tiempo un Beyblade con muchas similitudes al de Dranzer (con la única excepción de que su Beyblade era negro). El Beyblade albergaba en su interior a la bestia bit maligna Black Dranzer, que es la más poderosa de la serie.

 Kai es japonés por herencia ya que sus dos padres son japoneses, pero es ruso por nacionalidad, ya que según Boris, Kai nació en la abadía Peterhoff en Moscú, Rusia. Se podría decir que su abuelo es el ruso.
 Kai y Tyson son rivales porque sus bestias bit son enemigos en las leyendas.

Referencias 
www.beyblade.com

Véase también 
 Beyblade

Personajes de manga y anime

en:List of Beyblade characters#Bladebreakers